177 км, 177-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 177	км — разъезд, Свердловская железная дорога (Пермский	край). Код 768989.	
 177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская	область). Код 050442.	
 177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская	область). Код 071612.	
 177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская	область). Код 197115.	
 177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 554024.	
 177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская	область). Код 786953.	
 177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ямало-Ненецкий	автономный	округ). Код 288668.	
 177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Самарская	область). Код 811375.	
 177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская	область). Код 627456.